Abba Seafood () — шведская компания, занимающаяся переработкой морепродуктов. Основной завод компании расположен в городе Кунгсхамн ().

История 
Компания Abba Seafood была создана в Бергене 1838 году (основатель — Christian Gerhard Ameln), а в 1850-х годах переехала в Стокгольм. Название AB Bröderna Ameln, ABBA — было зарегистрировано в 1906 году. В 1981 году она была объединена с Volvo, затем была куплена компанией Procordia, а с 1995 года стала частью норвежской компании Orkla ASA.

В 1954 году компанией была разработана торговая марка . Рецепт икры разработан сотни лет назад в шведском городе Lysekil.

Компания также известна тем, что в 1974 году позволила поп-группе ABBA использовать их название.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Abba Seafood AB 
 «Abba Seafood» выбирает пластиковую упаковку

Компании Швеции
Предприятия рыбной промышленности